Zaharescu ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandru Zaharescu (* 1961), rumänischer Mathematiker
 Barbu Zaharescu (1906–2000), rumänischer Ökonom, Politiker und Diplomat
 Maria-Magdalena Zaharescu (* 1938), rumänische Chemikerin